Mudge ist der Name folgender Personen:

 Angela Mudge (* 1970), schottische Berg- und Crossläuferin  
 Benjamin Franklin Mudge (1817–1879), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Dirk Mudge (1928–2020), namibischer Politiker
 Henk Mudge (Henry Ferdinand Mudge; * 1952), namibischer Politiker
 John Mudge (1721–1793), englischer Arzt und Amateurastronom in Plymouth
 Richard Mudge (1718–1763), englischer Geistlicher und Komponist
 Thomas Mudge (1715–1794), englischer Uhrmacher
 Trevor Mudge (* 1947), britisch-US-amerikanischer Informatiker
 William Mudge (1762–1820), englischer Offizier und Landvermesser

Sonstiges:
 Mudge-Passage, Meerenge vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika